Paolozzo II della Faggiuola va ser fill d'Arrigo i net de Paolozzo I della Faggiuola al que va succeir com a senyor de la Faggiuola, Casteldelci, Corneto, Selvapiana, Curtolo, Sant’Angelo, Colorio i Santo Stefano. Va testar el dia 1 d'octubre del 1394 i va morir poc després deixant dos fills: Arrigo Rico i Uguccione Arrigo.

Comtes de Montefeltro